Antão  (ou Antao) est un patronyme, prénom masculin portugais et utilisé au Portugal, Afrique du Sud, Namibie, Angola et au Mozambique. Ce prénom peut désigner:

Patronyme
 (né en 1933), prêtre et religieux américano-portugais
Seraphino Antao (1937-2011), athlète sprinteur kényan
, écrivain de l'Inde portugaise

Prénom
 (né en 1939), joueur pakistanais de cricket
 (c. 1573-1644), héros portugais de la restauration
 (1718-1797), aristocrate et maître de cérémonie portugais
Antão Gonçalves (XV siècle), navigateur portugais
 (c. 1450-1531), aristocrate portugais

Toponyme

Voir aussi

Référence

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom portugais